

Примечания

См. также 
 Железная руда
 Железорудная промышленность
 Доменная печь
 Чугун

Руды
Железная руда